Montier bezeichnet:

 einen ehemaligen französischen Automobilhersteller, siehe Charles Montier et Cie

Montier ist der Name folgender Orte

in Frankreich:

 Montier-en-Der, Gemeinde im Département Haute-Marne
 Montier-en-l’Isle, Gemeinde im Département Aube

in den Vereinigten Staaten:

 Montier (Missouri)

Montier ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Montier (1879–1952), französischer Automobilrennfahrer und Ingenieur
 Ferdinand Montier (1909–1996), französischer Automobilrennfahrer 
 Nicolas Montier (* 1955), französischer Jazzmusiker